Кањада де Иело има више значења:

 Кањада де Иело (Санта Марија Пењолес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кањада де Иело (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику